Moore hace referencia a varios artículos:

 Moore (Cheshire), Inglaterra

Lugares en Estados Unidos 
 Moore (Carolina del Sur)
 Moore (Idaho)
 Moore (Montana)
 Moore (Oklahoma)
 Moore (Texas)

 Personas 
 Alan Moore (1953-), guionista de cómic británico;
 Archie Moore (1916-1998), campeón mundial del boxeo 1952-1962;
 Ashton Moore (1976-), actriz porno estadounidense;
 Bobby Moore (1941-1993), exjugador y capitán de la Selección de fútbol de Inglaterra;
 Craig Moore (1975-), futbolista australiano;
 Demi Moore (1962-), actriz estadounidense;
 Frederic Moore (1830-1907), entomólogo británico;
 George Moore (desambiguación)
 Gordon Moore (1929-), cofundador de Intel y autor de la Ley de Moore;
 Henry Spencer Moore (1898-1986), artista inglés, uno de los principales escultores del siglo XX;
 Henry Moore (1848-1918), policía británico que trabajó en el caso de 'Jack el Destripador';
 Joe-Max Moore (1971-), futbolista estadounidense;
 John Moore(1761-1809), general británico que luchó en España durante la ocupación napoleónica;
 Kevin Moore (1967-), teclista estadounidense;
 Marianne Moore (1887-1972), escritora estadounidense;
 Mary Tyler Moore (1936-2017), actriz estadounidense;
 Maya Moore (1989-), baloncestista estadounidense;
 Michael Moore (1954-), cineasta estadounidense;
 Michael D. Moore (1914-2013), actor y cineasta estadounidense de origen canadiense;
 R. I. Moore o Robert Ian Moore (1941-), historiador británico;
 Roger Moore (1927-2017), actor británico;
 Shannon Moore (1979-), luchador profesional estadounidense;
 Sonny Moore (Skrillex) (1988-), DJ y músico estadounidense;
 Thurston Moore (1958-), músico estadounidense.

Autores de nombres botánicos 
Gerry Moore - Gerry Moore 1966-
Moore bis - Moore fl. 1927
A.J.Moore - Abigail J. Moore fl. 2004
A.H.Moore - Albert Hanford Moore 1883-
B.J.Moore - Barbara Jo Moore 1938-
B.R.Moore - Bruce Roger Moore fl. 2008
C.Moore - Charles Moore 1820-1905
D.J.Moore - D.J. Moore fl. 2009
D.D.T.Moore - Daniel David Tompkins Moore 1820-1892
Moore - David Moore 1808-1879
D.M.Moore - David Moresby Moore 1933-
D.L.Moore - Donna L. Moore fl. 1995
Dw.Moore - Dwight Munson Moore 1891-1985
F.W.Moore - Frederick William Moore 1857-1949
G.Moore - George Thomas Moore 1871-1956
H.E.Moore - Harold Emery Moore 1917-1980
J.W.Moore - John William Moore 1901-
J.P.Moore - Justin Payson Moore 1841-1923
L.B.Moore - Lucy Beatrice Moore 1906-1987
L.R.Moore - L.R. Moore fl. 1963
M.Moore - M. Moore fl. 1933
M.O.Moore - Michael O'Connor Moore 1957-1999
P.E.Moore - Peggy E. Moore fl. 2007
P.Moore - Peter Moore fl. 2009
R.M.Moore - R.M. Moore
R.C.Moore - Raymond Cecil Moore 1892-
R.J.Moore - Raymond John Moore 1916-1988
R.T.Moore - Royall T. Moore fl. 1954
S.Moore - Spencer Le Marchant Moore 1850-1931
Th.Moore - Theeraporn Moore fl. 2008
T.Moore - Thomas Moore 1821-1887
T.B.Moore - Thomas Bather Moore 1850-1919
T.V.Moore - Thomas Verner Moore 1877-1969
W.D.Moore - William Dewey Moore 1897-
W.O.Moore - Winifred Olivia Moore 1904-